Liebing ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Liebing (1864–1957), deutscher Maler und Grafiker mit Sitz in Leipzig
 Andy Liebing (* 1969), deutscher Boxer
 Arnulf Liebing (1927–2009), deutscher Antiquar, Autor und Programmierer
 Chris Liebing (* 1968), deutscher Techno-DJ
 Franziska Liebing (1899–1993), deutsche Schauspielerin
 Hagen Liebing (1961–2016), deutscher Musiker und Musikredakteur
 Ingbert Liebing (* 1963), deutscher Politiker (CDU)
 Katja Liebing (* 1968), deutsche Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Synchronsprecherin
 Otto Liebing (1891–1967), deutscher Ruderer
 Sonia Liebing (* 1989), deutsche Schlagersängerin

Liebing bezeichnet:
 Liebing (Gemeinde Mannersdorf an der Rabnitz), Ort im Burgenland
 Libín (Berg), Berg in Tschechien

Siehe auch:
 Liebig
 Liebling